Edmond Dalipi – ex calciatore albanese
 Klevis Dalipi – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese